

Sigle 
 Descriptor Privilege Level –  campo di due bit che indicano al processore il livello di privilegio del segmento
 Direzione provinciale del lavoro – vecchia articolazione territoriale provinciale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituita dal 2011 dalla Direzione territoriale del lavoro

Codici 
 DPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dipolog (Filippine)

Altro 
 DPL – targa automobilistica del distretto di Polkowice (Polonia)